Il doppio del torneo di tennis Itu Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kent Kinnear e David Wheaton che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Marcos Hocevar 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 César Kist /  Mauro Menezes (primo turno)
 Ivan Kley /  Fernando Roese (primo turno)

 Givaldo Barbosa /  Ricardo Camargo (quarti di finale)
 Marcelo Hennemann /  Edvaldo Oliveira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Itu Challenger 1989